Совка розкішна — вид комах з родини Noctuidae.
 «Совка розкішна» — нейзильберова монета НБУ номіналом 2 грн.
 «Совка розкішна» — срібна монета НБУ номіналом 10 грн.